Carlos Contreras Guillaume, calciatore cileno
Juan Carlos Contreras, calciatore uruguaiano
Carlos Contreras (1972), calciatore venezuelano
Carlos Francisco Contreras, calciatore salvadoregno